Iva Zanicchi (1940) – cantante, conduttrice televisiva, attrice e politica italiana
 Iva Zanicchi – album di Iva Zanicchi del 1965
 Iva Zanicchi – album di Iva Zanicchi del 1981